L'US Open féminin 2022 est l'édition 2022 de l'US Open qui se déroule au nouvel emplacement de l'Arlen Specter US Squash Center à Philadelphie du 8 au .

Le tournoi appartient à la catégorie la plus prestigieuse Platinum avec 48 joueuses dont deux wild card, les sœurs Lucie et Marina Stefanoni.

La  mondiale Nouran Gohar remporte son  US Open consécutif en l'emportant face à la championne du monde Nour El Sherbini.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de , dotation identique à celle de l'édition masculine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open masculin de squash 2022
 US Open
 Saison 2022-2023 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2022
PSA World Series 2022
Sport en Pennsylvanie en 2022
Sport aux États-Unis en octobre 2022